Mohamed Hassan (né en 1962), personnalité politico-religieuse égyptienne
Mohamed Hassan (né en 1997), escrimeur égyptien